Virgin-szigetek
Amerikai Virgin-szigetek
Brit Virgin-szigetek
Spanyol Virgin-szigetek